Minucci ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinando Minucci (1782–1856), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Florenz
 Frank Minucci (1943–2014), US-amerikanischer Schauspieler, Autor und Prediger
 Franz von Minucci (1767–1812), bayerischer General
 Minuccio Minucci (1551–1604), Priester, Geheimer Rat, Diplomat, Erzbischof von Zadar